

Нідерланди
 Реден (Нідерланди)

Німеччина
 Реден (Діпгольц)

Франція
 Реден (Франція)